Michael Lang (ur. 1875, zm. 1962) – amerykański lekkoatleta, wieloboista, olimpijczyk z 1904
 Michael Lang (ur. 1944, zm. 2022) – amerykański producent muzyczny
 Michael Lang (ur. 1991) – szwajcarski piłkarz
 Michael Lang – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu